Human — четвертий студійний альбом американського дез-метал гурту Death, виданий 22 жовтня 1991 року лейблом Relativity Records.

Список композицій

Посилання 

Альбоми Death
Музичні альбоми 1991
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми